Le Mbam est une rivière d'Afrique qui coule au Cameroun ;
 Mbam est une localité du Cameroun dans l'arrondissement d'Elak-Oku ;
 Mbam est une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Noni ;
 Mbam est une localité du Sénégal, chef-lieu de la communauté rurale de Mbam ;

MBAM est également un sigle désignant :
 le Musée des beaux-arts de Montréal, au Canada ;
 Malwarebytes' Anti-Malware, un logiciel de sécurité informatique ;
 Microsoft BitLocker Administration and Monitoring, l'interface d'administration du logiciel Bitlocker